Leilani Leeane (Lancaster, 1 de outubro de 1992) é uma atriz pornográfica americana.

Prêmios e indicações

Ligações externas 

 
 
 Leilani Leeane no Tumblr

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas afro-americanas
Naturais de Lancaster (Califórnia)